ТИС — многозначная аббревиатура:
 ТИС — тиражируемая информационная система
 ТИС — торгово-информационная система
 ТИС — территориальная информационная система
 ТИС — технологии информатизации и связи
 ТИС — технология интеллектуальных соединений
 ТИС — транспорт и связь
 ТИС — Транссибирский интермодальный сервис
 ТИС — Туристская информационная система
 ТИС — Трансинвестсервис
 ТИС — Трансинжстрой
 ТИС — тяжёлый истребитель сопровождения
 ТИС — трубопроводное изолирующее соединение
 ТИС — темное изюмское стекло

См. также 
 ЦКТИС — Центральный конструкторско-технологический институт судоремонта
 ГИТИС — Российский институт театрального искусства
 ЦИТиС — Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти
 Тис
 
  — аббревиатура латиницей